En mathématique, un arrondi d'un nombre est une valeur approchée de ce nombre.
 un arrondi correct est l'arrondi d'un nombre en virgule flottante qui obéit à certaines normes imposées
 un arrondi monétaire est un arrondi effectué dans des transactions monétaires
 En construction technique, un arrondi est une surface à section circulaire partielle et destinée à supprimer une arête vive. Le congé est la forme inverse de l'arrondi.
 En géologie, l'arrondi (ou émoussé) est le degré de lissage dû d'abrasion des particules sédimentaires.
 En aéronautique, l'arrondi est une manœuvre effectuée lors de l'atterrissage.